

События 
 Июль — Сицилия. Начало осады Палермо африканскими арабами.
 Бьорн — король Швеции.
 Поход Людовика на Бретань. Пипин Аквитанский поднял мятеж и двинулся на Париж. Лотарь и Людовик Баварский приняли сторону Пипина. Императрицу Юдифь постригли в монастырь св. Родегонды. Пипин созвал в Компьене съезд вельмож. Съезд передал верховную власть Лотарю. Затем состоялся новый съезд в Нимвегене. Людовик Баварский вступился за отца. Съезд возвратил власть Людовику I. Юдифь вернули из монастыря.
 Объединение Моравии.
 Князь Нитры и Паннонии Прибина.
 Обострение войны халифата против Византии.
 Таронское армянское княжество (к западу от Васпуракана и к северу от Амиды), просуществовавшее до 967 года
 Правление князя Тарона Баграта I до 851 года.
 Король Уэссекса Эгберт одержал победу на валлийцами.

Родились 
 Ордоньо I — король Астурии
 Карломан — король Баварии и Италии из династии Каролингов.
 Джунайд — исламский богослов, представитель суфизма.

См. также